Abramów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Abramów (Goraj), Dorf im Powiat Biłgorajski der Wojewodschaft Lublin; siehe Gmina Goraj
 Abramów (Powiat Lubartowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubartowski der Wojewodschaft Lublin